A 200 po vsztrecsnoj (cirill betűkkel: 200 по встречной; magyarul: 200-zal forgalommal szemben) volt a t.A.T.u hatalmas sikert arató bemutatkozó albuma. Az album angol nyelvű változata 2002-ben jelent meg 200 km/h in the Wrong Lane címen. 2002 februárjában újra kiadták Oroszországban. Több dalnak elkészítették a remixét.

Dallista 

T.A.T.u.-albumok